Chiaro – album di Loy e Altomare del 1974
 Chiaro – album di Ivan Segreto del 2011
 Chiaro – album di Gigi D'Alessio del 2012
 Chiaro – singolo di Gigi D'Alessio del 2012
 Chiaro – maschile di Chiara, anche nome di alcuni santi venerati dalla Chiesa cattolica